Часо́вня Никола́я Чудотво́рца — название часовен, освящённых во имя святого Николая Чудотворца.

Обиходное название: Никольская часовня.

 Часовня Николая Чудотворца — в селе Брейтово Ярославской области.
 Часовня Николая Чудотворца — в посёлке Верх-Нейвинский Пермской губернии (утрачена).
 Никольская часовня — в Екатеринбурге (утрачена).
 Часовня Николая Чудотворца на Молочной горе — в Костроме.
 Никольская часовня — в Ницце.
 Часовня Николая Чудотворца — в Новосибирске.
 Часовня Николая Чудотворца — в Пушкине.
 Часовня Николая Чудотворца на Николаевском мосту — в Санкт-Петербурге (утрачена).
 Никольская часовня — в Уфе (утрачена).
  — в Ялте.

См. также 
 Храм Святого Николая Чудотворца

Николай Чудотворец